Het WTA-tennistoernooi van Zürich (officieel Swisscom Challenge) van 2003 vond plaats van 12 tot en met 19 oktober 2003 in de Zwitserse stad Zürich. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen veertien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Patty Schnyder bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Jelena Dokić.

De als eerste geplaatste Belgische Kim Clijsters bereikte de halve finale. Daarin verloor ook zij van Jelena Dokić.

Het tweede reekshoofd, Justine Henin-Hardenne uit België, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Joegoslavische Jelena Dokić in twee sets. Henin-Hardenne wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Zürich op haar naam te schrijven. Het was haar veertiende WTA-titel, de achtste van 2003. Zij won US$ 189.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Jelena Bovina en Justine Henin-Hardenne hadden zich niet voor deze editie van het dubbelspeltoernooi ingeschreven. Beiden hadden voorrang gegeven aan het enkelspel.

Het als eerste geplaatste duo Kim Clijsters en Ai Sugiyama won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun zevende (tevens laatste) gezamenlijke titel. De Belgische Clijsters had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Japanse Sugiyama twintig.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Zürich 2003
Zürich